Председатель ГА ООН открывает и закрывает каждое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, полностью руководит работой Генеральной Ассамблеи и поддерживает порядок на её заседаниях.

Выборы 
Председатель избирается на один год из числа стран — членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он представляет попеременно одну из пяти географических групп: стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств.

Список председателей Генеральной Ассамблеи ООН

Примечания

Ссылки 
 Организация Объединённых Наций
 Биографии Председателей ГА ООН
 Список Председателей ГА ООН 
 Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций. Архив сессий 

 
Списки:ООН